Le terme de fontanelle peut renvoyer à plusieurs sujets.

Patronyme 
 Joseph-Gaspard Dubois-Fontanelle, (1727 - 1812), littérateur français

Toponymes

Fontanelle est une ville du comté d'Adair, en Iowa.
 Fontanelle est une census-designated place située dans les comtés de Dodge et Washington, dans le Nebraska.

Fontanelle est un ruisseau dans la Forêt de Brotonne en Seine-Maritime, qui se déverse dans la rive gauche de la Seine au niveau de l'ancien monastère de Loge, au hameau de Caudebequet près de Caudebec-en-Caux (Haute-Normandie).

Fontanelle est une commune italienne de la province de Trévise.

Autre 
 Les fontanelles sont des espaces membraneux séparant les différents os du crâne.
 La Fontanelle est une institution suisse pour mineurs en difficulté fondée en 1987, située à Mex et à Vérossaz, en Valais.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme